Пётр Чагин:
 Чагин, Пётр Иванович (1898—1967) — секретарь ЦК Азербайджанской КП(б), редактор газеты «Бакинский рабочий».
 Чагин, Пётр Николаевич — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.